Ро́щинский — поселок Шишкинского сельского поселения Чаплыгинского района Липецкой области.

Стоит на левом берегу реки Московой Рясы (Рясы) при впадении её в Становую Рясу. Расположен в 1 км к северо-востоку от города Чаплыгина.

В 1928 году под Раненбургом (ныне Чаплыгин) был организован свиноводческий совхоз «Раненбургский». К 1957 году на территории его центральной усадьбы возник посёлок, названный в 1961 году Рощинским — по близлежащей роще .

В Рощинском есть Петропавловский епархиальный мужской монастырь «Раненбургская пустынь».

Население

Примечания 

Населённые пункты Чаплыгинского района